Манес — чеське прізвище.

Відомі носії:

 Антонін Манес (1784—1843) — чеський художник, представник романтизму. Викладач празької Художньої академії.
 Вацлав Манес (1793—1858) — чеський художник, педагог, професор живопису, колишній директор празької Художньої академії. Брат художника Антоніна Манеса.
 Гвідо Манес (1828—1880) — чеський художник 19 ст. Син  Антоніна Манеса. 
 Амалія Манес (Манесова, 1817—1783) — чеська художниця 19 ст. Донька  Антоніна Манеса.
 Йозеф Манес (1820—1871) — талановитий чеський художник, представник чеського романтизма 19 ст. Син  Антоніна Манеса. 

Чеські прізвища